Csaba Markus (* 1953 in Budapest) ist ein ungarischstämmiger Künstler, Maler,
Bildhauer und Verleger.Als Künstler arbeitet er vorzugsweise im Bereich der Grafik mit Schwerpunkt Siebdruck.
Sein Werk beinhaltet Ölmalereien, Zeichnungen, Fotografie und Skulpturen.

Leben und Werk 
Seine Mutter ist Szollos Erzsebet. Seine Kindheit wurde von regelmäßigen Museumsbesuchen beeinflusst.

Er wurde außerdem durch die Avantgarde und Abstrakte Kunst beeinflusst.
Markus wurde immer unzufriedener mit seinen Lehrern und den Beschränkungen durch den Kommunismus in seiner Heimat Ungarn. Seine Künstler-Laufbahn begann er mit Skulpturen.

Mit 14 Jahren wurde er mit seinem Werk einem internationalen Fernsehpublikum bekannt. Um 1979 begann er mit traditioneller Grafik einschließlich Radierung zu arbeiten. Oft benutzte er zwei oder drei Kupferplatten und bis zu 100 Farben für seine Siebdrucke. Er vermischte hierbei Kaltnadelradierung, Aquatinta und
(soft-ground) Radierungstechniken mit
Graphitstift.
Csaba Markus steht in enger Verbindung mit der Sfumato-Technik.

Seine Ölmalerei startete er
mit Grisaillen 
in Grau oder Sepia
als monochromatische Ausführung des fertigen Stücks. Wenn dieses trocken war, begann er verschiedenfarbige Glasurschichten zuzufügen
Obwohl die Schichten mehr oder weniger transparent waren ist das Ergebnis eine Kombination der Farben, die letztlich eine Farbnuancierung ergibt, als ob er die Farben einfach gemischt hätte.
Die Malerei von Markus verwendet kleine Punkte in mehreren Schichten, um Augen und Mund herum sind es mehr als 30 solcher Schichten.

Veröffentlichungen 
Der Verlag von Csaba Markus wurde 2004 gegründet.
 Gems and Rhapsodies, 2004, ISBN 0-9746635-0-6
 Artist and Muses, 2007, ISBN 0-9746635-1-4
 Artist & Muses, Silk Edition, 2008, ISBN 0-9746635-2-2

Referenzen 
 "Art Trends" Art Magazine, Januar 1997, On the Cutting Edge by Maryann Ondovcsik
 "U.S. Art " Art Magazine, September 1998, Painting the Solution by Jennifer Mitchell
 "Art Trends" Art Magazine, März 1999, New Dimensions in Contemporary Art by Marguerite Smolen
 "A Contemporary Classic-Csaba Markus""Art Business News" Art Magazine, März 2001,
 "Art Business News" Art Magazine, 1. März 2002, Csaba Markus to premiere mythology-inspired series
 "Art Business News" Art Magazine, 1. April 2002, Galleria di Sorrento hosts Csaba Markus show
 "Art Business News" Art Magazine, 1. Februar 2001, Csaba Markus creates new serigraphs, plans art book release
 "Beautiful Struggle" Art Book, 30. Januar 2008, Aesthetic Olympian by Morris Shapiro
 "Beautiful Struggle" Art Book, 30. Januar 2008, The Art of Csaba Markus Essay by Richard D. North
 "Csaba Markus adds book publishing arm" Art Business News, 1. April 2004
 "Galleria di Sorrento hosts Csaba Markus show" Art Business News 1. April 2002
 "Markus will premiere a mythology-inspired limited-edition etching series" Art Business News, 1. März 2002

Weblinks (engl.) 
 Bnet 
 Archer Exchange 
 HighBeam Encyclopedia 
 Christie's 
 Official Site of Csaba Markus 
 Kurzartikel auf encyclopedia.com

Quellen 
 Art Business News, März 2001

Einzelnachweise 

Verleger (21. Jahrhundert) 
Maler (Ungarn)
Maler (Vereinigte Staaten)
Grafiker (Ungarn)
Grafiker (Vereinigte Staaten)
Bildhauer (Ungarn)
Bildhauer (Vereinigte Staaten)
Ungar
Geboren 1953
Mann